Gondoriz peut désigner :
au Portugal :
Gondoriz, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Gondoriz, paroisse civile de la municipalité de Terras de Bouro, située dans le district de Braga et la région Nord.
la vicomtesse de Gondoriz demeure en Suisse